

Toponyme 

 Argens, une ancienne commune actuellement sous fusion-association avec La Mure, dans le département français des Alpes-de-Haute-Provence (voir La Mure-Argens) ;
 Argens-Minervois, une commune française située dans le département de l'Aude.

Hydronyme 

 Argens, un cours d'eau situé dans le département du Var.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Boyer d'Argens ou marquis d'Argens, un écrivain du .

Homonymie d'hydronyme